Filain puede referirse a:
 Filain, comuna francesa de Alto Saona.
 Filain, comuna francesa de Aisne.